Николай Николаевич Кржеминский (1867—1931) — начальник штаба 6-го Сибирского армейского корпуса, генерал-майор, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

Биография 
Православный.

В 1887 году окончил Одесское пехотное юнкерское училище, был произведен подпоручиком (ст. 4.09.1888) в 56-й пехотный Житомирский полк. Произведен в поручики в 1892 году. В 1900 году окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду и 24 мая того же года был произведен в штабс-капитаны «за отличные успехи в науках». Цензовое командование ротой отбывал в 56-м пехотном Житомирском полку (1900—1901). Произведен в капитаны 1 июня 1901 года.

17 ноября 1902 года переведен в Генеральный штаб с назначением старшим адъютантом штаба 3-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады, которая с началом русско-японской войны была развернута в дивизию. За боевые отличия был награждён несколькими орденами и золотым оружием «за храбрость». Произведен в подполковники 6 декабря 1904 года. Назначен штаб-офицером для делопроизводства и поручений управления начальника военных сообщений при главнокомандующем на Дальнем Востоке (утвержден Высочайшим приказом от 5 августа 1905 года).

13 февраля 1906 года назначен старшим адъютантом штаба Приамурского военного округа. 26 января 1908 года назначен штаб-офицером для поручений при штабе Заамурского округа Отдельного корпуса пограничной стражи, а 6 декабря того же года произведен в полковники «за отличие по службе».

11 марта 1909 года назначен начальником штаба 3-й Сибирской стрелковой дивизии, с которой и вступил в Первую мировую войну. 27 ноября 1915 года назначен командиром 9-го Сибирского стрелкового полка. 22 сентября 1916 года произведен в генерал-майоры «за отличия в делах против неприятеля». Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

7 февраля 1917 года назначен начальником штаба 18-й Сибирской стрелковой дивизии, а 29 апреля — начальником штаба 6-го Сибирского армейского корпуса. В 1918 году попал в германский плен.

В Гражданскую войну участвовал в Белом движении на Юге России. В ноябре 1918 года — начальник штаба формирований Одесского центра Добровольческой армии, во ВСЮР и Русской армии был председателем военно-исторической комиссии. Эвакуировался из Севастополя на транспорте «Корнилов».

В эмиграции в Турции. Умер в 1931 году в Константинополе.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (ВП 15.06.1902)
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечам и бантом (ВП 23.07.1904)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (ВП 25.10.1904)
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (ВП 30.07.1905)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1906)
 мечи и бант к ордену Св. Станислава 3-й ст. (1906)
 Золотое оружие (ВП 11.06.1907)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (ВП 19.02.1912)
 мечи к ордену Св. Владимира 3-й ст. (ВП 27.04.1915)
 Высочайшее благоволение «за отличия в делах против неприятеля» (ВП 28.06.1915)
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (10.06.1916)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ПАФ 28.08.1917)
 старшинство в чине полковника с 6 декабря 1907 года (дополнение к ВП 15.08.1916)

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. — СПб.: «Нева», 2002. — С. 275.
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Т. Том 1. А—К. — М., 2009.
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.
 

Выпускники Одесского военного училища
Выпускники Николаевской военной академии
Участники Русско-японской войны (Россия)
Военачальники Первой мировой войны
Генерал-майоры (Российская империя)
Генерал-майоры России (Белое движение)
Русские эмигранты первой волны в Турции